PLI steht als Abkürzung für:

 Partido Liberal Independiente in Nicaragua
 Partito Liberale Italiano in Italien

 Plinius der Ältere als Quellensigle
 PLI-Test (Pancreatic Lipase Immunoreactivity), ein Funktionstest für die Bauchspeicheldrüse
 Poughkeepsie Lyme Initiative, ein Zusammenschluss von an Lyme-Borreliose erkrankten Patienten
 Practising Law Institute 
 Private Line International, internationale Mietleitung für Telekommunikation

PL/I steht für:
 Programming Language One, eine Programmiersprache, die in den 1960er-Jahren von IBM entwickelt wurde

Pli steht für:
 weltgewandtes, geschicktes Auftreten, feines Benehmen, modische Eleganz – siehe in Umgangsformen

Siehe auch:
 Pli selon pli von Pierre Boulez

Abkürzung